Stepenitz kan syfta på:

Floder 
 Stepenitz (biflod till Elbe) – en biflod till Elbe
 Stepenitz (biflod till Trave) – en biflod till Trave
 Stepenitz – det tyska namnet för en flod i Polen, se Stepnica (flod)

Orter 
 Stepenitz, Marienfliess – en ort i kommunen Marienfliess i Brandenburg
 Groß Stepenitz eller Bad Stepenitz –  det tyska namnet för en ort och kommun i Västpommerns vojvodskap, Polen, se Stepnica